Миха́ил Ю́рьевич Черно́в:
 Чернов, Михаил Юрьевич — российский пловец в ластах, заслуженный мастер спорта России.
 Чернов, Михаил Юрьевич (род. 1978) — российский хоккеист, защитник.